Thiago da Cruz Schoba (Salto, 18 de junho de 1988), mais conhecido pelo pseudônimo Thiago Schutz ou apelido Calvo do Campari, é um coach, influenciador digital, podcaster, ator, empresário e escritor brasileiro. Tornou-se conhecido pela página Manual Red Pill, onde apresenta conselhos a seus seguidores sobre relacionamentos e masculinidade. Também participou da série O Crush Perfeito, da Netflix.

Acusação de ameaça de morte 
Thiago Schütz foi acusado de ameaçar de morte a atriz Lívia La Gatto, a cantora Bruna Volpi e seus familiares, através de uma mensagem nas redes sociais, com os dizeres "Vc tem 24h para retirar seu conteúdo sobre mim. Dps disso processo ou bala. Vc escolhe", após esta satirizar uma afirmação sua a respeito do comportamento feminino. Schütz afirmou que sua conta foi hackeada e negou envolvimento com as ameaças.  A atriz registrou boletim de ocorrência após a mensagem, obtendo medida protetiva na Justiça de SP, que proíbe Thiago de aproximar-se a mais de 300 metros dela. Foi denunciado pelo Ministério Público pelas ameaças e violência psicológica contra as influenciadoras. O Fantástico destacou o caso de Schütz em uma reportagem sobre o machismo nas redes sociais, destacando frases misóginas proferidas no que se denomina "machosfera", e o alcance de influenciadores como Thiago.

Após o caso, passou a ser tratado nas redes por Calvo do Campari, o que levou o Grupo Campari a repelir publicamente as declarações de Schütz, para que a marca não fosse associada ao machismo.

Influenciadores digitais do Brasil
Naturais de Salto (São Paulo)
Nascidos em 1988